Il singolare del torneo di tennis Colonial National Invitational 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Brian Gottfried 7-5, 6-2, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colonial National Invitational 1973